Laubach kan syfta på:

 Laubach – en stad i Landkreis Gießen i Hessen
 Laubach, Bas-Rhin – en kommun i Frankrike
 Laubach, Cochem-Zell – en kommun i Landkreis Cochem-Zell i Rheinland-Pfalz
 Laubach, Hunsrück – en kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis i Rheinland-Pfalz